Křenice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Křenice (okres Klatovy)
 Křenice (okres Praha-východ)